Ferula eugenii är en flockblommig växtart som beskrevs av Rudolf V. Kamelin. Ferula eugenii ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
eugenii